

Astronomia
 44005 Migliardi – asteroide della fascia principale

Persone
 Carlo Migliardi – architetto, designer e urbanista italiano
 Dario Migliardi – regista italiano
 Mario Migliardi – compositore, pianista e direttore d'orchestra italiano